Fiona-Elizabeth Hughes (ur. 5 marca 1990 r. w Huddersfield) – brytyjska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Yorkshire Dales Cross Country Ski C.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Fiona-Elizabeth Hughes pojawiła się w grudniu 2007 roku, podczas zawodów juniorskich w Candanchu (Hiszpania), gdzie zajęła 43. miejsce w biegu na 5 km techniką dowolną.

W Pucharze Świata zadebiutowała 5 lutego 2010 roku w Canmore, gdzie zajęła 65. miejsce w biegu na dystansie 10 km stylem klasycznym. Pucharowych punktów do tej pory nie zdobyła .

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Hughes nigdy nie stała na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Bibliografia 
 Profil na oficjalnej stronie FIS-u

Przypisy 

Brytyjscy biegacze narciarscy
Brytyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1990
Ludzie urodzeni w Huddersfield